Pilade – personaggio della mitologia greca
 Pilade – nome proprio di persona
 Pilade – opera teatrale di Pier Paolo Pasolini
 Pilade – pseudonimo di Lorenzo Pilat, cantante e compositore italiano
 Pilade – affresco proveniente da Villa Arianna